Leandro Desábato ist der Name folgender Personen:

* Leandro Desábato (Fußballspieler, 1979) (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Leandro Desábato (Fußballspieler, 1990) (* 1990), argentinischer Fußballspieler